Хронологический перечень предстоятелей Кипрской православной церкви с её основания до наших дней. В настоящее время архиепископ Кипра носит титул Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра.

Примечания

Источники 
 Bendza M., Szymaniak A. Starożytne patriarchaty prawosławne. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005. ISBN 83-7431-060-X.
 Hill, George. A History of Cyprus, vol 4. Cambridge Univ Pr. 2010. ISBN 978-1-108-02065-7
 Зоитакис, Афанасий История Кипрской Православной Церкви в I—X вв.// www.agionoros.ru

 Зоитакис, Афанасий История Кипрской Православной Церкви в период Латинского господства и Османского владычества.// www.agionoros.ru
 Зоитакис, Афанасий Кипрская Церковь в период английского господства.// www.agionoros.ru
 Зоитакис, Афанасий Кипрская Православная Церковь с 1960 г. до наших дней.// www.agionoros.ru
 Православная энциклопедия: Архиепископы Кипрской Православной Церкви.
 Κατάλογος Αρχιεπισκόπων Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρο